Мэ́ттью Майлз «Мэтт» Мэлло́й (; 12 января 1963, , Нью-Йорк, США) — американский  и .

Биография и карьера 
Мэттью Майлз Мэллой родился 12 января 1963 года в  (штат Нью-Йорк, США). Он окончил Перчейз-колледж. Дядя Мэллоя, актёр Генри Гибсон, вдохновил его на начало актёрской карьеры.

Прорывом Мэллоя в кино стала роль наряду с Аароном Экхартом и Стейси Эдвардс в чёрной комедии 1997 года «В компании мужчин», в которой он также выступил в качестве со-исполнительного продюсера. Он также снялся в комедийном сериале Amazon «» в роли Сенатор-мормона Республиканской партии Луи Лаффера из Невады.

Мэллой женат на режиссёре и продюсере Кэс Донован.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США